Anton Kosmač je lahko:

 Anton Kosmač (*1976), atlet
 Anton Kosmač (1854—1916), politik